Caprioli ist der Familienname folgender Personen:
Adriano Caprioli (* 1936), italienischer römisch-katholischer Bischof
Anita Caprioli (* 1973), italienische Schauspielerin

Domenico Caprioli (1495–??), italienischer Maler
Franco Caprioli (1912–1974), italienischer Comiczeichner
Leonardo Caprioli (1920–2013), italienischer Mediziner
Vittorio Caprioli (1921–1989), italienischer Schauspieler